Cachucha hace referencia a varios artículos:

Baile
Cachucha (danza), una baile tradicional español.

Otros usos
Cachucha, gorra en Colombia, México y El Salvador.
Playa de la Cachucha, en Puerto Real, España
Cachucha es un término soez para referirse a la vulva en Argentina.